Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2002 vond plaats van 16 tot en met 22 september 2002 in de Canadese stad Quebec. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Meghann Shaughnessy was het vijfde reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Italiaanse Silvia Farina-Elia bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Marie-Gaïané Mikaelian.

Het zevende reekshoofd, Jelena Bovina uit Rusland, won het toer­nooi. In de eindstrijd ver­sloeg zij de onge­plaatste Armeense Marie-Gaïané Mikaelian in twee sets. Bovina wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Quebec op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2002. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Anousjka van Exel had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Samantha Reeves en Adriana Serra Zanetti had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Reeves prolongeerde haar titel, met Jessica Steck aan haar zijde.

Het eerste reekshoofd, Émilie Loit en Rossana Neffa-de los Ríos, strandde al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Samantha Reeves en Jessica Steck won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Zuid-Amerikaanse koppel María Emilia Salerni en Fabiola Zuluaga in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Reeves had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Zuid-Afrikaanse Steck geen.

De Nederlandse Anousjka van Exel speelde samen met Elizabeth Schmidt (VS) – zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van Salerni en Zuluaga. Haar landgenote Jolanda Mens en Kelly Liggan uit Ierland verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Quebec 2002
Quebec